Голембиовский — прізвище польського походження, по-польськи пишеться Gołąbiowski, Gołąb в перекладі означає "голуб". Варіанти цього прізвища: Големба, Голумбієвський, Голомбський, Голембевський, Голембовський тощо.

Відомі носії:
 Голембіовський Ігор Несторович (1935-2009) — радянський і російський журналіст.
 Голембіовський Лукаш (1773-1849) — один з перших польських етнографів, учасник повстання під проводом Костюшка, історик, бібліотекар, перекладач, мемуарист.

Польські прізвища